Łęczyce ist der Name zweier Orte in Polen:
 Łęczyce (Opalenica) (Lenker Hauland, Kreis Grätz (Wartheland)/Posen) in der Woiwodschaft Großpolen
 Łęczyce (Powiat Wejherowski) (Lanz, Kreis Lauenburg/Pommern) in der Woiwodschaft Pommern